Общак:

 Общак — в прямом смысле общая касса организованной преступной группы (ОПГ).
 Общак — ОПГ на Дальнем Востоке.
 Общак — фильм режиссёра Микаэля Р. Роскама.